Gaslighter puede referirse a:

 Gaslighter, álbum del grupo Dixie Chicks.
 Gaslighter, canción del grupo Dixie Chicks.